Kater Lampe – commedia teatrale di Emil Rosenow
 Kater Lampe – film del 1936 diretto da Veit Harlan
 Kater Lampe – film per la televisione del 1961 diretto da Fred Mahr
 Kater Lampe – film per la televisione del 1967 diretto da Wolfgang Luderer
 Kater Lampe – film per la televisione del 1981 diretto da Ulrich Heising